Метепек () — топоним, встречающийся в Мексике. С языка науатль его можно перевести как «холм в агаве».

 Метепек — муниципалитет в штате Идальго;
 Метепек — посёлок и административный центр вышеназванного муниципалитета.

 Метепек — муниципалитет в штате Мехико;
 Метепек — посёлок и административный центр вышеназванного муниципалитета.